Arnavutköy (prononcé ) est l'un des 39 districts de la ville d'Istanbul, en Turquie.

Quartiers

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la municipalité d'Arnavutköy